Com a conca hidrogràfica, és en gran part la conca del riu Sena
 Conca de París (geologia), és la conca geològica